Catchpole steht für: 
 Operation Catchpole, US-amerikanische Unternehmung im Zweiten Weltkrieg

Personen:
 Arthur Catchpole, britischer Chemiker
 Ken Catchpole (1939–2017), australischer Rugby-Union-Spieler
 James Morrison Catchpole (* 1984), britischer Sänger, siehe James Morrison (Sänger)